Gnaeus Cornelius Dolabella ist der Name folgender Personen:

 Gnaeus Cornelius Dolabella (Konsul 159 v. Chr.), römischer Politiker und Senator
 Gnaeus Cornelius Dolabella (Konsul 81 v. Chr.), römischer Politiker
 Gnaeus Cornelius Dolabella (Prätor 81 v. Chr.), römischer Politiker
 Gnaeus Cornelius Dolabella (Verwandter Galbas) († 69), römischer  Patrizier, Gatte der Petronia